Вайдей () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Стенешть.
 Вайдей () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ромос.